Шауб () — фамилия. Известные носители:

 Шауб, Брендан (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 
 Шауб, Луис (род. 1994) — австрийский футболист.
 Шауб, Франц (1817—1871) — австрийский астроном.
 Шауб, Юлиус (1898—1967) — шеф-адъютант Адольфа Гитлера.

Примечания